Denumirea de Pisarevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pisarevo, un sat în comuna Gorna Oreahovița, regiunea Veliko Tărnovo;
 Pisarevo, un sat în comuna Novi Pazar, regiunea Șumen.